Семён Урусов:
 Урусов, Семён Андреевич (1610—1657) — боярин и воевода новгородский, участник Русско-польской войны 1654—1667.